Goethalsia kan syfta på:

 Goethalsia (fåglar) – ett släkte av kolibrier
 Goethalsia (växter) – ett släkte av växter